Nelson Chiquet (né le  à Courgenay en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 32 || 1 || 4 || 5 || 6 || 11 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 29||0||0||0||10 || 1||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2017-2018 || HCB Ticino Rockets || LNB || 7||0||3||3||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || GCK Lions || LNB || 33|| 10|| 6|| 16|| 82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || GCK Lions || LNB || 42|| 13|| 7|| 20|| 56 ||5 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
| 2020-2021 || GCK Lions || LNB || 44|| 2|| 5|| 7|| 82 ||3 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
| 2021-2022|| HCB Ticino Rockets || LNB ||  || 
|-
| 2021-2022 || Lausanne HC || LNA ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1999
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans le canton du Jura
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du GCK Lions
Sportif du canton du Jura
Joueur du Lausanne HC